Медьєр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Медьєр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду
 Медьєр — давньоугорське плем'я